IED es una sigla que puede hacer referencia a: 

 Istituto Europeo Di Design
 Artefacto explosivo improvisado, en inglés Improvised Explosive Device.
 Instituto de Estudios de Dirección
 Inversión extranjera directa
 Directiva de Emisiones Industriales (IED)
 institución educativa distrital
 Dispositivo Electrónico Inteligente, en inglés Intelligent electronic device.

Siglas